Il doppio del torneo di tennis Open Castilla y León 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jordi Burillo e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Jose-Antonio Conde e Nuno Marques 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Jean-Philippe Fleurian /  Rodolphe Gilbert (primo turno)
 Jose-Antonio Conde /  Nuno Marques (finale)

 Mark Petchey /  Danny Sapsford (primo turno)
 Clinton Ferreira /  Andrei Pavel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 1996